«Моя борьба»:

 «Моя борьба» (, 1925—1926) — политическая книга Адольфа Гитлера.
  (1960) — немецко-шведский документальный фильм Эрвина Ляйзера
  (1987) — пьеса Георга Табори.
 «Моя борьба» (2009) — фильм Урса Одерматта, экранизация одноимённой пьесы Георга Табори.
 «Моя борьба» () — первая серия десятого сезона телесериала «Секретные материалы».
 «Моя борьба II» — шестая, заключительная серия десятого сезона телесериала «Секретные материалы».
 «Моя борьба III» — первая серия одиннадцатого сезона телесериала «Секретные материалы».
 «Моя борьба IV» — десятая серия одиннадцатого сезона телесериала «Секретные материалы».

См. также 
 Майн Кайф?